Der Begriff Frontmonitor steht für:

 einen an der Fahrzeugfront angebrachten Wasserwerfer, siehe Sonderstrahlrohr#Monitore 
 einen Kontroll-Lautsprecher, damit sich die Musiker auf der Bühne selbst hören